El nombre Juan Maldonado puede aludir a:

Juan Maldonado (1485 - 1554), humanista español.
Juan Maldonado (1525 - 1572), conquistador español.
Juan de Maldonado S.J. (1533-1583), exegeta y teólogo jesuita.
Juan Maldonado de Villasante, gobernador de Costa Rica entre 1635 y 1636.